Michel Dumas peut faire référence à :
 Michel Dumas (1812-1885), artiste peintre français ;
 Michel Dumas (1956-), cuisinier et vidéaste francophone ;
 Michel Dumas (1949-), joueur de hockey sur glace québécois.